Alice Mamaga Akosua Amoako, entrepreneure sociale ghanéenne ;
  (1966-), homme politique et avocat ghanéen ;
 Christine Amoako-Nuama (née en 1944), scientifique et femme politique ghanéenne ;
  (1983-), joueur de football ghanéen ;
  (1991-), coureur cycliste sur piste ghanéen ;
  (1997-), joueur de football ghanéen ;
 , homme politique et haut-fonctionnaire ghanéen ;
  (1920-), personnalité politique et banquier ghanéen ;
  (1944-), économiste ghanéen ;
 Prince Amoako (né en 1973), joueur de football international ghanéen.

Voir aussi 
Amoako est aussi un prénom.